Jurcani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Lovreč, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 13 stanovnika te 5 obiteljskih kućanstava.

Poznati 
Vlado Jurcan, hrvatski publicist, satiričar, leksikograf, političar

Izvori

Naselja u sastavu Općine Sveti Lovreč